Jose Steimborn Ludeuvik  (San Sebastián, 19. század–20. század) spanyol nemzeti labdarúgó-játékvezető. Teljes neve Jose Maria Steimborn Ludeuvik.

Pályafutása
A RFEF Játékvezető Bizottsága (JB) minősítésével Segunda División, majd 1929-től a Primera División játékvezetője. Küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói szolgálatot is végzett. A nemzeti játékvezetéstől 1940-ben visszavonult. Primera División mérkőzéseinek száma: 54.

A Spanyol labdarúgó-szövetség JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1931-től tartotta nyilván bírói keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a spanyolt beszélte. Több nemzetek közötti válogatott, valamint klubmérkőzésen partbíróként tevékenykedett. A nemzetközi játékvezetéstől 1932-ben visszavonult.

Források 

Spanyol labdarúgó-játékvezetők
A 19. században született személyek
A 20. században elhunyt személyek